Чемпионат Колумбии по футболу 1950 — 3-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1950 на RSSSF

1950
Футбол в Южной Америке в 1950 году
1950 год в Колумбии